

Presentación previa 
El australiano Nick Kyrgios fue el campeón defensor. No participó en la edición del torneo.

Federico Delbonis derrotó en la final a Facundo Bagnis.

Cabezas de serie 

 Tim Smyczek (Primera ronda)
''' Federico Delbonis  (Campeón)
 Paolo Lorenzi (Primera ronda)
 Alejandro González ''(Segunda ronda)

<li>  Ruben Bemelmans (Primera ronda)
<li>  Facundo Bagnis (Finalista)
<li>  Radek Stepanek (Primera ronda)
<li>  Chung Hyeon (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Sarasota 2015